Бараниковка — название населённых пунктов:

Украина 
 Бараниковка — село в Беловодском районе Луганской области.
 Бараниковка — село в Кременском районе Луганской области.